Plaats in Indonesië
 Manisharjo (Bendosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Manisharjo (Ngrambe), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java